Víctor Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Víctor Rodríguez (Fußballspieler, 1987) (* 1987), andorranischer Fußballspieler
 Víctor Rodríguez (Fußballspieler, 1989) (* 1989), spanischer Fußballspieler
 Víctor Rodríguez Andrade (1927–1985), uruguayischer Fußballspieler
 Víctor Manuel Rodríguez (* 1959), mexikanischer Fußballspieler
 Víctor Manuel Rodríguez Arriaga (* 1949), mexikanischer Diplomat
 Víctor René Rodríguez Gómez (* 1950), mexikanischer Geistlicher